Держа́вин (Держа́вина) — русская фамилия. Известные носители:

Державин 
 
 Державин, Андрей Владимирович (род. 1963) — музыкант группы «Машина времени».
 Державин, Владимир Васильевич (1908—1975) — русский поэт и переводчик, художник.
 Державин, Гавриил Романович (1743—1816) — русский поэт и государственный деятель.
 
 Державин, Константин Николаевич (1903—1956) — литературовед, театральный критик.
 
 
 Державин, Отто Михайлович (род. 1937) — советский и российский учёный.
 Державин, Павел Иванович (1904—1993) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Державины — русский дворянский род
 Памятник Державину — реплика памятника Державину в Казани (2003), существовавшего в 1846—1932 годах